Kōzuki ist der Familienname folgender Personen:

 Ryōsuke Kōzuki (* 1962), japanischer Politiker
 Sōichirō Kōzuki (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Kōzuki Yoshio (1886–1971), japanischer General